Ву́лиця Ю́ності — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Юності — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Юності — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Юності — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Юності — одна з вулиць Броварів, Київська область.
 Вулиця Юності — одна з вулиць Києва, у житловому масиві Північно-Броварський, у Дніпровському районі.
 Вулиця Юності — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Юності — вулиця в місті Харків.

Вулиця Юності — одна з вулиць Москви.

Вулиці